Дегтя́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Дегтярная улица — ныне несуществующая улица в историческом центре Казани.
 Дегтярная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Дегтярная улица — улица в Саратове.

Украина 
 Дегтярная улица — улица в Киеве.
 Дегтярная улица — улица в Одессе.

См. также 
 Дегтярная площадь
 Дегтярный переулок
 Дегтярёвская улица
 Улица Дегтярёва